Infinite (álbum de Deep Purple)
 Infinite (álbum de Eminem)
 Infinite (álbum de Stratovarius)
 Infinite (banda) - da Coreia do Sul

Veja também 
 Infinity
 Infiniti

Desambiguação